Der Fukuoka-Marathon (jap. , Fukuoka Kokusai Marason, „Internationaler Marathon Fukuoka“; offizielle engl. Bezeichnung Fukuoka International Open Marathon Championship) war ein Marathon in Fukuoka für die männliche Laufelite, der seit 1947 stattfand, in der Regel Anfang Dezember. Er wurde organisiert vom japanischen Leichtathletikverband, der Zeitung Asahi Shimbun, dem Fernsehnetzwerk TV Asahi und dem Lokalsender Kyūshū Asahi Hōsō (engl. Kyushu Asahi Broadcasting). Nach der 75. Austragung 2021 wurde die Veranstaltung eingestellt.

Geschichte 
1947 wurde der Lauf als Asahi Marathon ins Leben gerufen. Die Erstaustragung fand in Kumamoto statt, der Heimat des als „Vater des japanischen Marathons“ verehrten Shisō Kanaguri. Bis 1958 wechselte der Austragungsort jährlich.

1954 nahmen zum ersten Mal Athleten aus dem Ausland teil. Dementsprechend wurde der Name des Laufes in Asahi International Marathon geändert.

1957 hatte das Rennen zum ersten Mal, wie auch heute, das Heiwadai-Stadion von Fukuoka als Start- und Zielpunkt. Mit Ausnahme von 1963, als der Wettkampf in Tokio auf der Marathonstrecke der Olympischen Spiele 1964 stattfand, wurde er ab 1959 stets in Fukuoka ausgerichtet.

1966 wurde die Veranstaltung in Absprache mit der IAAF in International Marathon Championships umgetauft. Die Idee hinter dem Lauf war nun, zum Jahresende den weltweit besten Marathonläufer des Jahres zu ermitteln. Dieses Konzept ging auf, denn von 1966 bis 1968 wurde dreimal in Folge die Weltjahresbestzeit in Fukuoka gelaufen (danach insgesamt noch fünfmal: 1972, 1977, 1981, 1987 und 1993). 1967 brach Derek Clayton als erster Läufer überhaupt die 2:10:00-Barriere, und Robert De Castella stellte 1981 den zweiten in Fukuoka gelaufenen Weltrekord auf.

Dem Marokkaner El Mahjoub Dazza wurde sein Sieg von 2019 aberkannt, nachdem er gegen die Anti-Doping-Bestimmungen verstoßen hatte und für vier Jahre gesperrt wurde. Daraufhin wurde der zuvor Zweitplatzierte Taku Fujimoto zum Sieger erklärt.

Statistik

Streckenrekord 
 2:05:18 h, Tsegay Kebede (ETH), 2009

Siegerliste

Austragungsorte 

In folgenden Jahren fand das Rennen an einem anderen Ort als Fukuoka statt:

 1947: Kumamoto
 1948: Takamatsu
 1949: Shizuoka
 1950: Hiroshima
 1952: Ube
 1953 und 1956: Nagoya
 1954: Kamakura
 1958: Utsunomiya
 1963: Tokio

Siehe auch 
 Tokyo International Men’s Marathon, ein weiterer Lauf in Japan für die männliche Laufelite
 Liste von Marathonläufen

Weblinks 
 Offizielle Website (japanisch, englisch)
 Fukuoka-Marathon auf arrs.run
 Fukuoka-Marathon auf marathoninfo.free.fr
  von Ken Nakamura auf der Website der IAAF (1947–1970, 5 Teile)

Einzelnachweise 

Marathon
Laufveranstaltung in Japan
Marathon
Erstveranstaltung 1947